Schar bezeichnet:
 eine Gruppe
 eine Menge
 Schar (Profil), in der Spenglerei Blechbahnen für Dachdeckung und Verkleidungen
 im Bauwesen die waagerechte Aneinanderreihung von Mauersteinen, siehe Mauerwerksverband

Schar bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Schar (Fluss), linker Nebenfluss des Irtysch in Kasachstan
 Schar (Kasachstan), Ort in Kasachstan

Siehe auch:

 Jungschar
 Kurvenschar
 Punkteschar
 Pflugschar
 Herde
 Schwarm (Begriffsklärung)
 Heilige Schar (Begriffsklärung)
 Char
 Shar
 Schaar
 Schahr
 Scharr
 Scharen